Varaždin Breg (mađarski Varasdhegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornji Kneginec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1448 stanovnika te 469 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji